O Livro de Nod é um livro ficticio públicado pela editora White-Wolf, é um suplemento para o RPG "Vampiro: A Máscara". O livro narra o que seria a verdadeira origem dos vampiros, e pode ser considerada a lendária "bíblia vampírica", embora muitos vampiros sequer saibam de sua existência.

História 
Segundo "O livro de nod", a marca que Caim teria recebido de Deus seria a maldição do vampirismo; em "O Livro de Nod", a visão de Caim é exposta.

O livro é uma coletânea de fragmentos do Livro de Nod original (que teria sido escrito pelo próprio Caim), reunidos por Aristotle de Laurent, um pesquisador Malkaviano; as passagens contêm notas de Aristotle, e comentários de Beckett, um Gangrel da Camarilla que trabalhou junto com Laurent.

Os fragmentos foram reunidos dentro de possíveis contextos, em três Crônicas: Crônica de Caim, Crônica das Sombras e Crônica dos Segredos.

Crônicas

A Crônica de Caim 
Estes são os trechos que descrevem a provável origem vampírica; relata desde fatos da vida de Caim e Abel até a formação da Primeira Cidade, Enoque.

Caim, após ter seus presentes reprovados por Deus, sacrifica seu irmão Abel, aquilo que lhe era mais valioso. Algum tempo depois de ser banido para as longínquas terras de Nod, Caim encontra-se com Lilith, que inicia seu despertar. Então, três (quatro) anjos o visitam, oferencendo três chances de redenção:
Miguel, portador da chama sagrada, que após receber a resposta negativa de Caim o amaldiçoa e a seus filhos com o temor e a destruição pelo fogo;
Rafael, guia do Sol, amaldiçoa Caim e sua descendência com o temor e destruição pela luz sagrada do Sol, após receber um outro não;
Uriel, anjo da Morte, completa a maldição vampírica, condenando Caim e seus filhos a beberem sangue por toda a eternidade, após receber a terceira recusa.

No entanto, Gabriel, anjo da Misericórdia, surge após Uriel, dizendo que Deus deixou uma trilha eterna de salvação para Caim e sua descendência (a lendária Golconda).

Depois destes acontecimentos, Caim, guiado por Lillith, desenvolve Disciplinas (os poderes vampíricos), e mais tarde parte para construir seu próprio reino.

Caim inicia a construção da Primeira Cidade, onde dá origem a outros vampiros, desobedecendo novamente a Deus, o que acaba causando uma guerra eterna entre seus descentes, conhecida como Jyhad. Os filhos diretos de Caim foram Zillah, Irad e Enoque, conhecidos como Segunda Geração; estes deram origem à Terceira Geração de vampiros, os Antediluvianos (assim chamados por terem vivido antes do Dilúvio).

Crônica das Sombras 
São mandamentos de Caim para seus filhos, acerca das leis vampíricas, e dos relacionamentos com seres humanos e sobrenaturais; também contém algumas declarações dos Fundadores dos Clãs (famílias de vampiros) para seus descendentes.

Crônica dos Segredos 
Esta Crônica apresenta profecias sobre a Gehenna, o juízo final para os vampiros (e talvez para o mundo inteiro). Pode até haver alguma relação com o Apocalipse, que, em certo momento, diz que terça parte dos homens sobre a Terra morrerão, podendo ser esta a totalidade da população de vampiros viventes.

Ver também 
 Vampiro: A Máscara

Vampiros
Livros fictícios